

Note

Voci correlate
Traghetto
Traghetti più grandi in Italia